Obert ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Obert (* 1985), französischer Skirennläufer
 Claudia Obert (* 1961), deutsche Reality-TV-Teilnehmerin und Unternehmerin
 Franz Obert (1828–1908), siebenbürgisch-sächsischer Pfarrer, Schriftsteller, Schulreformer und Politiker
 Günter Obert (1926–2017), deutscher Verwaltungsjurist
 Jozef Obert (1938–2020), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Michael Obert (* 1966), deutscher Autor

sowie der Name von

 Obert Mpfofu (* 1951), Politiker aus Simbabwe
 Otbert von Lüttich (auch Obert oder Obbert) († 1119), Bischof von Lüttich

Siehe auch:

 Oberth